

Anno 
 364 o 364 a.C.

Codici 
 364 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico YCPM Kagoshima Station, nella prefettura di Kagoshima, in Giappone

Matematica 
 364 – numero